Il singolare del torneo di tennis Ordina Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Arnaud Boetsch che ha battuto in finale Wally Masur 3-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Andrij Medvedjev (primo turno)
 Richard Krajicek (quarti di finale)
 MaliVai Washington (semifinali)
 Henrik Holm (quarti di finale)

 Aleksandr Volkov (semifinali)
 Cédric Pioline (quarti di finale)
 Wally Masur (finale)
 Arnaud Boetsch (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ordina Open 1993
ATP Tour 1993